Командное первенство по спортивной гимнастике среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось 13 августа в Государственном дворце спорта Пекина. В первенстве приняли участие восемь команд из шести участниц каждая. В квалификации по пять гимнасток выступали на каждом из четырёх снарядов, и по четыре лучшие оценки шли в зачёт команды: так проходили в финал восемь лучших команд. В финале на каждый снаряд отправлялись по три гимнастки, и все их оценки шли в зачёт. Результаты за каждый снаряд суммировались.

Победу одержала сборная Китая, обошедшая на полтора балла сборную США. Третье место досталось сборной Румынии, которой сборная России проиграла чуть меньше балла.

Результаты

Ссылки 
 Результаты финала в командном многоборье